Церковь Святого Василия Острожского может означать:

 Церковь Святого Василия Острожского (Белград, Нови-Београд) — православная церковь в Бежанийской косе в Новом Белграде
 Церковь Святого Василия Острожского (Белград, Баница) — церковь в Белграде в районе Баница
 Монастырь Святого Василия Острожского (Хорватия) — монастырь Сербской православной церкви у села Черногорцы близ города Имотски в Далмации на территории современной Хорватии
 Собор Святого Василия Острожского (Никшич) — православный храм Будимлянско-Никшичской епархии Сербской православной церкви в городе Никшиче в Черногории

См. также